Ötvös János (?–1439), a budai céhpolgárság vezetője, akinek a meggyilkolása népmozgalmat robbantott ki 1439-ben Budán.
Ötvös János (?–?) magyar kerékpárversenyző, az 1949-es Tour de Hongrie 13. helyezettje.

Hasonló nevűek
Örvös János